Martin Crowe ist der Name folgender Personen:

* Martin Crowe (Leichtathlet) (Martin Francis Crowe; 1923–2011), australischer Hammerwerfer 
 Martin Crowe (Cricketspieler) (Martin David Crowe; 1962–2016), neuseeländischer Cricketspieler